Longusunguis es un género extinto de ave enantiornita. Sus fósiles se han hallado en la formación Jiufotang del Cretácico Inferior del occidente de la provincia de Liaoning, China. La especie tipo y única conocida, L. kurochkini, fue denominada por Min Wang, Zhong-He Zhou, Jingmai K. O'Connor y Nikita V. Zelenkov en el año 2014 sobre la base de un esqueleto bien preservado y totalmente articulado de un individuo, el holotipo (IVPP V 17964).

Filogenia 
Cladograma según análisis filogenético de Wang et al. en 2014:

Referencias

Enlaces externos 

Enantiornithes
Aves del Cretácico
Aves extintas de Asia
Animales extintos descritos en 2014